USS Bonhomme Richard je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Bonhomme Richard (1765) 
 USS Bon Homme Richard (CVA-31) 
 USS Bonhomme Richard (LHD-6)

Bonhomme Richard